Okręty US Navy o nazwie USS "Tempest":

 Pierwszy "Tempest" był kanonierką z okresu wojny secesyjnej i służył na rzece Missisipi 
 Drugi "Tempest" był monitorem, który został przemianowany na "Yuma"
 Trzeci "Tempest" (PC-2) był okrętem patrolowym, który otrzymał status Commission Special, gdy wszedł do służby jako jednostka US Coast Guard.

Tempest